Сергей Кузьме́нко:
 Кузьменко, Сергей Александрович (в монашестве Гурий; род. 1964) — архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), бывший архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский.
 Кузьменко, Сергей Анатольевич (род. 1975) — украинский предприниматель, государственный деятель и политик. 
 Кузьменко, Сергей Леонидович (род. 1948) — украинский политик.